Žukovskij rajon  è un toponimo di vari rajon

 Žukovskij rajon – rajon nell'Oblast' di Brjansk
 Žukovskij rajon – rajon nell'Oblast' di Kaluga

Pagine correlate 

Žukovskij